

Patronyme 
Koulaguine (masculin ; ) ou Koulaguina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Boris Koulaguine (1924-1988), joueur et entraîneur de hockey sur glace soviétique
 Dmitri Koulaguine (né en 1992), joueur de basket-ball russe
 Mikhaïl Koulaguine (1994-), joueur russe de basket-ball
 Nina Koulaguina (1926-1990), parapsychologue et médium russe

Patronyme russe